El término Mu hace referencia a varios artículos:

Letras, caracteres y sílabas
 Μ, μ (mi, a veces llamada mu en el ámbito de la ciencia), la duodécima letra del alfabeto griego.
 む, ム (mu), carácter silábico de la escritura japonesa.
 Mu (zen) (無), palabra japonesa importante en el estudio de los Kōan.

Informática
 Mu Online, videojuego de rol multijugador masivo en línea de fantasía épica, desarrollado por Webzen.
 MuLinux, minidistribución de Linux que cabe en un disquete.
 Abreviatura usual para Megaupload, servidor para descarga de archivos.

Ficción
 Mu (continente perdido), mítico continente o isla que existió y desapareció en el Océano Pacífico al que se hace referencia en varios libros, películas y videojuegos.
 Mu de Aries, personaje del manga y anime Saint Seiya.

Además
 M.U., álbum recopilatorio del grupo Jethro Tull.
 Mu, medida china que equivale a 1/15 de una hectárea o a 1/6 de un acre.
 Mu (cohete), familia de cohetes japoneses.
 Código ISO 3166-2:ES para la Región de Murcia.
 Onomatopeya habitual para referirse al mugido de la vaca.